Grasilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Pinguicula grandiflora.
El nombre común de la planta Pinguicula longifolia.